Panshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Panshi, stad, Jilin, 
 Panshi (köping i Kina, Chongqing), 
 Panshi (socken i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar